Hoboken kan henvise til:
 Hoboken i New Jersey, USA
 Hoboken (Georgia) i USA
 Hoboken (Alabama), i USA
 Hoboken (Antwerpen), et distrikt i Antwerpen i Belgien

Personer 
 Anthony van Hoboken (1887–1983), nederlandsk musikvidenskabsmand

Se også 
 Hoboken-Verzeichnis, samling af arbejder af Joseph Haydn foretaget af Anthony van Hoboken
 Hoboken Terminal, en transporthub ved Hudson River
 Hoboken–33rd Street (PATH) - en jernbanestrækning
 Hoboken–World Trade Center (PATH) - en jernbanestrækning